Cet article traite de l'évolution détaillée du nombre de décès en France et en France métropolitaine à partir des données de l'Institut national de la statistique et des études économiques française (INSEE) et de l'Institut national d'études démographiques (INED).

Évolution détaillée du nombre de décès

Nombre de décès par tranche d'âge et par semaine depuis

Nombre de décès par tranche d'âge et par année depuis 2000

Notes et références

Voir aussi 
 Démographie de la France
 Mortalité en France
 Évolution détaillée du nombre de naissances en France métropolitaine

Démographie en France